Сан-Соссьо-Барония () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.

Население составляет 1914 человек (на 2001 г.), плотность населения составляет 101 чел./км². Занимает площадь 19 км². Почтовый индекс — 83050. Телефонный код — 0827.

Покровителем населённого пункта считается святой Соссий (San Sossio).

Ссылки